C92 ou C.92 peut faire référence à :
 Caudron C.92, un avion français de transport de passagers ;
 Leucémie myéloïde, d'après la classification internationale des maladies ;
 La nébuleuse NGC 3372 dans la constellation de la Carène, notée C92 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres